El Masters de Montecarlo 2009, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2009, és un torneig de tennis jugat en pistes a l'aire lliure de terra batuda. És l'edició 103 del Masters de Montecarlo i forma part de la sèrie 1000 de la ATP. Es juga al Monte Carlo Country Club a Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco, entre l'11 i el 19 d'abril del 2009. El defensor del títol en aquesta edició és el mallorquí Rafael Nadal.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009